Пэн Чжаоцинь (; ) — нидерландская, ранее китайская, шахматистка, гроссмейстер (2004). 

Трёхкратная чемпионка Китая среди женщин (1987, 1990 и 1993). Серебряный призёр 5-го чемпионата Европы среди женщин (2004). 13 раз принимала участие в олимпиадах (1988—1994, за Китай и 1998—2014, за Нидерланды).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая
Шахматисты Нидерландов
Иммигрировавшие в Нидерланды из Китая